Депо́ ( — «склад», «сховище»):

Особи
 Депо Богдан Володимирович

Транспорт 

 Депо — підприємство на транспорті, яке забезпечує експлуатацію та ремонт рухомого складу залізниць, міського транспорту (трамваїв, тролейбусів), а також пожежних автомобілей.
 Залізничні депо розрізняють за видом рухомого складу, який обслуговують:
 Локомотивне депо — обслуговує локомотиви
 Моторвагонне депо — моторвагонний рухомий склад
 Електродепо метрополітену — електропоїзди метрополітену
 Електродепо — електропоїзди залізниць
 Вагонне депо — вагони
 Депо змішаного типу — одночасно обслуговує різні типи рухомого складу — електровози, тепловози, електропоїзди тощо
 Орбітальне депо палива — автоматична станція із запасом палива, розташовуються на орбіті навколо Землі чи іншого тіла, що дозволяє будь-якому космічному апарату заправлятись в космосі.

Зупинні пункти 
«Депо» — назва низки залізничних станцій та зупинних пунктів поїздів:

 Депо — платформа в Ярославлі.
 Депо — платформи в Москві:
 Депо — платформа на Курському напрямку Московської залізниці;
 Депо — платформа на Савеловському напрямку Московської залізниці.

 Депо — платформа Одеської дирекції Одеської залізниці на станції Одеса-Сортувальна у місті Одеса.
 Депо-Вузол —  зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці у місті Дніпро.
 Депо — колишній зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці у місті Запоріжжя.
 Депо — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці у місті Мелітополь.
 Депо — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці у місті  Миколаїв.
 Депо — зупинний пункт Рівненської дирекції Львівської залізниці у селі Старі Кошари Ковельського району Волинської області.

Топонім 

Депо — назва населених пунктів:

  — гміна Збоншинек.

 Депо — Вологодська область.
 Депо — Тульська область.

Медицина 
 Депо (медицина) — загальне поняття, яке вказує на різноманітні керовані сховища в організмі (мікроелементів, білків, ліпідів, клітин, тканин тощо).
 Депо крові — органи-резервуари, в яких у вищих тварин і у людини може зберігатися до 50 % всієї крові (до них належать печінка, селезінка, легені, шкіра (підшкірні судинні сплетіння)).
 Депо (фармація) — місце накопичення фізіологічних та синтетичних речовин.
  — введення ліків, які повільно вивільняються (активуються) та виконують лікувальну дію впродовж тривалого проміжку часу (від 1 тижня до 6 місяців).

Інше 
 Депо (банківська справа) — область банківського обліку.
 Депо премій () — частина страхової премії, що належить перестраховикові.
  — це магазин чи хата, розташовують на ізольованих островах, щоб забезпечити аварійні запаси та допомогу для дорослих та жертв корабельних аварій.

Див. також 
 Станція

Посилання 
 
 
Залізничний транспорт
Кров
Медицина
Фармація